Jocs Olímpics d'Estiu de 1940 (suspesos per la II Guerra Mundial)
 Jocs Olímpics d'Estiu de 1952